Дарлин Конли (, 18 июля 1934 — 14 января 2007) — американская актриса.

Биография 
Конли родилась и выросла в Чикаго, штат Иллинойс, и начала свою карьеру на сцене будучи ребёнком. В 1963 году она дебютировала с небольшой роли в триллере «Птицы», после чего продолжала играть незначительные роли в фильмах «Долина кукол» (1967), «Лица» (1968), «Играй как по писаному» (1972) и «Леди поёт блюз» (1972). Более заметные роли у неё были в эпизодах сериалов «Дымок из ствола», «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Джефферсоны», «Маленький домик в прериях» и «Кегни и Лейси».

В 1980-х годах Конли начала выступать в дневных мыльных операх. Второстепенная роль в «Молодые и дерзкие» привела её к регулярной в сестринском мыле «Дерзкие и красивые». В шоу она играла гротескную роль Салли Спектра, вплоть до своей смерти от рака желудка. Роль принесла ей две номинации на Дневную премии «Эмми» и шесть на «Дайджест мыльных опер».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Умершие от рака желудка